Europaväg 66 kan syfta på:
Europaväg E66 – en 840 kilometer lång europaväg från Bressanone i Italien till Szolnok i Ungern, se E66
Europaväg 66 (historisk väg) – i det gamla europavägssystemet gick E66 i Danmark och Sverige
Europaväg 66 (musikalbum) – ett musikalbum av Ola Magnell

Se även
Lista över historiska svenska vägar